Libitz kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Libice nad Doubravou, ort, Vysočina, 
 Libice nad Cidlinou, ort, Mellersta Böhmen, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar